Солда́тская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 В Казани:
Солдатская улица — прежнее название Военной улицы в историческом районе Адмиралтейская слобода.
Солдатская улица — улица в историческом районе Козья слобода.
1-я Солдатская улица — прежнее название улицы Лейтенанта Шмидта.
2-я Солдатская улица — прежнее название улицы Достоевского.
Солдатская улица — улица в Москве.
 Солдатская улица — улица в Орле.
 Солдатская улица — улица в Пензе.
 Солдатская улица — прежнее (до 14 мая 1920 года) название Красноармейской улицы в Томске.

Крым 
 Солдатская улица — улица в Симферополе.

Украина 
 Солдатская улица — улица в Кривом Роге.
 Солдатская улица — улица в Харькове.

См. также 
 Солдатский переулок
 Солдатская